"UX" peut faire référence à :
 Urban eXperiment (groupe d'actions clandestines basé à Paris)
 
 HP-UX, un système d'exploitation fondé sur UniX,
 Expérience utilisateur (de l'anglais User eXperience)
 Dans le cerveau du gamer Neurosciences et UX dans la conception de jeux vidéo (Celia Hodent)

Voir aussi